Кудлай Алла Петрівна (* 1954) — українська співачка, народна артистка України.
 Кудлай Дар'я Гаврилівна (1907—1993) — радянський мікробіолог, доктор біологічних наук, професор.
 Кудлай Олена Миколаївна — кандидат медичних наук, заслужений лікар України.
 Кудлай Петро Васильович (1908—1983) — радянський актор театру і кіно.
 Кудлай Олексій Іванович (* 1974) — український футболіст і футзаліст, тренер.

Див. також 
 Кудлаї

Примітки